A eleição presidencial brasileira de 1989 foi a vigésima quarta eleição presidencial e a décima sexta direta. No Ceará, Fernando Collor foi o mais votado em ambos os turnos,apesar de um 1º turno disputado,com Mário Covas ganhando em diversas cidades do interior e Leonel Brizola ganhando na capital.

Resultado para presidente 
Conforme o TSE,foram computados 3.351.606 votos sendo 55.448 votos em branco e 153.867 em nulo no 1º turno e 44.607 votos em branco e 91.711 em nulo no 2º turno,sendo este o resultado do 1º turno no estado:

Ceara
1989 no Ceará
!Artigos novos